Bei den Europaspielen 2019 in Minsk, Belarus wurden vom 22. bis 29. Juni 2019 fünf Wettbewerbe im Tischtennis ausgetragen, jeweils ein Teamwettbewerb (mit 12 Mannschaften) und ein Einzelwettbewerb für Männer und Frauen sowie einer für gemischte Doppel. Die drei Erstplatzierten der Einzelwettbewerbe sowie die Sieger der Team- und Mixed-Wettbewerbe qualifizierten sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Mannschaft

Qualifikation 
Für die Teamwettbewerbe qualifizierten sich neben Gastgeber Belarus die elf besten Mannschaften gemäß der Weltrangliste vom Dezember 2018, die Setzung erfolgte im Juni.

Männer

Frauen

Einzel

Qualifikation 
Im Einzel durften pro Verband höchstens zwei Spieler und zwei Spielerinnen antreten. Pro Geschlecht qualifizierten sich höchstens 52 Spieler: die acht Bestplatzierten bei der letzten Europameisterschaft, der laut Weltrangliste vom März 2019 bestplatzierte noch nicht qualifizierte Spieler, zwei Spieler aus jedem der zwölf für den Teamwettbewerb qualifizierten Verbände, ein Spieler aus jedem der 16 qualifizierten gemischten Doppel sowie drei „universality places“.:S.3–4

Einzel – Männer

Einzel – Frauen

Mixed

Qualifikation 
Im Mixed traten 16 Doppel an, pro Verband höchstens eines. Neben einem Gastgeberdoppel qualifizierten sich die acht bestplatzierten Doppel der letzten Europameisterschaft sowie sieben weitere Doppel gemäß der Mixed-Weltrangliste vom März 2019.:S.5

Turnier

Weblinks 
 Tischtennis auf minsk2019.by (englisch)
 Die Europaspiele auf der Seite der ETTU (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennis
Tischtenniswettbewerb in Belarus
Tischtennisveranstaltung 2019
2019